

Patronyme

 Hironobu Kageyama (1961-), chanteur japonais ;
 Masahiko Kageyama (1968-), pilote automobile japonais ;
 Masami Kageyama (1969-), pilote automobile japonais, frère du précédent ;
 Masanaga Kageyama (1967-), ancien footballeur japonais ;
 Tamio Kageyama (1947-1998), romancier japonais ;
 Toshiro Kageyama (1926-1990), joueur de go japonais.

Patronyme japonais